Вячесла́в Бы́ков:
 Быков, Вячеслав Анатольевич (род. 1970) — российский эстрадный певец.
 Быков, Вячеслав Аркадьевич (род. 1960) — советский и российский хоккеист, хоккейный тренер.